Veitlöd ist der Ortsname von

 Veitlöd (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Veitlöd (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern